Le championnat 2018-2019 de hockey sur glace d'Autriche  porte le nom de « Erste Bank Eishockey Liga » ou EBEL. Il compte douze équipes engagées.

EBEL

Format 
Les douze équipes jouent deux fois en match aller et retour soit 44 rencontres au total, après cette saison régulière le championnat est scindé en deux.

Les six premiers jouent dans un mini championnat en match aller et retour pour le placement en Play Off.

Les six derniers jouent un autre mini championnat pour déterminer deux équipes qui seront qualifiées pour les Play Off.

Saison régulière 
Quatre équipes non autrichiennes évoluent dans le championnat : le KHL Medveščak Zagreb (Croatie), l'Alba Volan Székesfehérvár (Hongrie), l'Orli Znojmo (République tchèque) et le HC Bolzano (Italie).

Première phase

Poule de classement 
Entre parenthèses, le bonus de points acquis en fonction du classement de l'équipe lors de la première phase.

Les deux premières équipes sont qualifiées pour la Ligue des champions de hockey sur glace 2019-2020.

Poule de qualification 
Entre parenthèses, le bonus de points acquis en fonction du classement de l'équipe lors de la première phase.

Séries éliminatoires

Champion d'Autriche

Références 

2018-2019
Autriche
Sport en Autriche en 2018
Sport en Autriche en 2019